В данном списке перечисляются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся на юге Тюменской области. Списки объектов культурного наследия входящих в состав области Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов см. в отдельных статьях.

На юге Тюменской области к числу памятников истории и культуры относятся 913 объектов, включая объекты федерального значения. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и объекты, входящие в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в регионе отсутствуют.

Деятельность органов государственной власти области по управлению объектами культурного наследия регулируется Законом Тюменской области от 16 февраля 2004 года № 204 «О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области».

Объекты федерального значения 
Всего на юге Тюменской области под охраной находятся 80 федеральных объектов культурного наследия (в том числе утраченные), не считая объектов в составе комплексов. Из них:
 памятников архитектуры — 34
 памятников истории — 25
 памятников археологии — 20
 памятников монументального искусства — 1

Ишим

Тобольск

Тюмень

Ялуторовск

Заводоуковский район

Исетский район

Тобольский район

Тюменский район

Упоровский район

Ялуторовский район

Ярковский район

Прочие объекты 
Прочие объекты культурного наследия, находящиеся на юге Тюменской области, можно посмотреть в следующих списках:
 список региональных объектов культурного наследия в Тюменской области
 список местных объектов культурного наследия в Тюменской области
 список объектов культурного наследия без категории охраны в Тюменской области

Ссылки 

 
 
 
 

Списки:Тюменская область
Достопримечательности Тюменской области